Joutjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Joutjärvi (sjö, lat 60,98, long 25,70), Mellersta Finland, 
 Joutjärvi (sjö, lat 60,84, long 24,59), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar